Пётр Миха́йлович Токмако́в — офицер военного времени Русской императорской армии (поручик), руководитель Тамбовского восстания 1920—1921 гг.

Биография 
Родился в селе Иноковка Тамбовской губернии Кирсановского уезда Российской империи.

В 1904, во время Русско-японской войны, был призван на службу в армию. Остался на сверхсрочную службу, которую проходил в Санкт-Петербурге, где дослужился до вахмистра и был награждён медалью «За усердие», а также медалью «В память 300-летия дома Романовых».

Во время Первой мировой войны 1914—1918 воевал в Галиции. За отвагу был награждён полным бантом георгиевского кавалера, четырьмя крестами и четырьмя Георгиевскими медалями.

В 1915 году Токмаков был произведён в чин прапорщика (стал офицером).
В 1916 был произведён в подпоручики, награждён орденом Святой Анны 4-й степени и именным оружием (шашкой) с надписью «Подпоручику Токмакову за храбрость».

В 1917 дослужился до чина поручика.

После Брест-Литовского мира с Германией, Токмаков возвращается на свою родину, в Тамбовскую губернию. в родное село Иноковку, где устраивается работать милиционером.

В 1918 году он организует партизанский отряд, покинув службу у большевиков. Позднее присоединяется к организованной Александром Антоновым партизанской армии Тамбовского крестьянского восстания.

В июне 1920 года П. М. Токмаков становится командующим 2-й повстанческой армией восставших, а затем в ноябре принимает командование Объединённой партизанской армией Тамбовской губернии; на посту командующего 2-й повстанческой армией его сменил штабс-капитан Митрофанович.

В подчинении у П. М. Токмакова находились:
 1-я Повстанческая армия. Штаб армии, как и штаб Главнокомандующего, в селе Каменка Тамбовского уезда. Первый командующий армией — полковник А. В. Богуславский, после реорганизации — капитан И. А. Губарев. Полки: Каменский, Пановский, Совальский, Тамбовский, Волче-Карачаевский, Текинский, Козловский, Волхонский, Саратовский, Павлодарский, Токаревский, Битюговский, Борисоглебский, Липецкий, Усманский, Сводный, Особый.
 2-я Повстанческая армия. Штаб армии — село Кобяки, Кирсановский уезд. Командующий — штабс-капитан Митрофанович. Начальник штаба — А. С. Антонов. Полки: Кирсановский, Низовой, Пахотно-Угольский, Семеновский, Нару-Тамбовский, Золотовский, Сводно-Казыванский, Особый полк.
 3-я армия — Конно-подвижная. Штаб армии — село Каменка Тамбовского уезда. Командующий — вахмистр И. С. Колесников. Полки: 1-й Богучарский (командир вахмистр И. С. Колесников), Казачий (есаул Фролов), Хопёрский (хорунжий Матарыкин), 2-й Богучарский (сотник Попов).

В ходе восстания структура повстанческой армии менялась: добавлялись новые полки и реорганизовывались старые.

Токмаков был также председателем Союза трудового крестьянства (СТК) и являлся, таким образом, главой тамбовских повстанцев как по военной, так и по политической линии.

Занимал должность главнокомандующего вплоть до первой половины 1921 года, пока не погиб в бою, получив смертельное ранение в голову и скончавшись через несколько дней. Соратники тайно похоронили его где-то в Кирсановском уезде, скрыв место погребения, которое остается неизвестным до сих пор.

Звания и награды 
 Поручик (1917).
 Орден святой Анны IV степени
 Полный бант георгиевского кавалера:
 4 Георгиевских креста
 4 Георгиевские медали
 Медаль «За усердие»
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых»

См. также 
 Антонов, Александр Степанович
 Гражданская война в России

Примечания

Литература 
 Сенников Б. В. Тамбовское восстание 1918—1921 гг. и раскрестьянивание России 1929—1933 гг. — М.: Посев, 2004. — 176 с.

Военачальники по алфавиту
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Погибшие в Гражданскую войну в России
Партизаны
Участники Гражданской войны в России (зелёные)
Участники Гражданской войны в России
Награждённые Георгиевской медалью
Полные кавалеры знака ордена Святого Георгия